Валей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Валей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Валей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь